Степлтон або Стейпелтон () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Жан Стейплтон (, 1923—2013) — американська актриса.
 Кріс Степлтон (англ. Chris Stapleton, Christopher Alvin "Chris" Stapleton, нар. 1978) — американський кантрі — співак і автор-виконавець.
 Майк Степлтон (нар. 1966) — канадський хокеїст.
 Морін Степлтон (1925—2006)  — американська актриса, лауреат премій «Оскар».
 Пет Степлтон (1940—2020) — канадський хокеїст, батько Майка Степлтона.
 Тім Степлтон — американський хокеїст, гравець магнітогорського «Металурга».
 Френк Степлтон — ірландський футболіст та тренер.
 Салліван Степлтон () — австралійський актор.

Топонім

Степлтон — місто, штат Джорджія
 Степлтон — селище, штат Небраска

Інше

Міжнародний аеропорт Степлтон — з 1995 року неіснуючий аеропорт міста Денвер, Колорадо.